Permeabilnost lahko odvisno od konteksta pomeni:

 magnetno permeabilnost
 prepustnost membrane ali stene za določeno snov